Ben 10.000 es la forma de Ben Tennyson en un futuro, pero puede también referirse al:
 Episodio de mismo nombre.
 Ben 10.000 en la línea temporal de Ben 10.
 Ben 10.000 en la línea temporal de Ben 10: Supremacía Alienígena.